Pierrefitte puede referirse a: 

 Pierrefitte, comuna francesa situada en Corrèze.
 Pierrefitte, comuna francesa situada en Creuse.
 Pierrefitte, comuna francesa situada en Deux-Sèvres.
 Pierrefitte, comuna francesa situada en Vosgos.